Barbès ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Barbès (1809–1870), revolutionärer französischer Republikaner
 Charles-Noël Barbès (1914–2008), kanadischer Politiker (Liberal)

Barbès bezeichnet:

 Barbès (Brooklyn), ein Veranstaltungsort in New York City
 Barbès – Rochechouart (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Barbès (album), ein Musikalbum von Rachid Taha